Cagliesi – abitanti di Cagli
Cagliesi – abitanti di Caglio (Italia)